Альфондегилья (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Плана-Баха. Занимает площадь 28,3 км². Население — 874 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca
 Web no oficial de Al/Fondeguilla
 Web no oficial de Fondeguilla, historia, tradicions i costums 
 Web no oficial de Alfondeguilla
 Castillos de Alfondeguilla

Муниципалитеты Кастельона